Филетер () — древнегреческое личное мужское имя.
Наиболее известные носители:

 Филетер (343—263 года до н. э.) — первый пергамский правитель из династии Атталидов (правил в 283—263 годах до н. э.)
 Филетер — один из младших братьев царя Пергама Эвмена II (жил во II веке до н. э.)